Мирошники — название населённых пунктов.

Россия 
 Мирошники — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Мирошники — село в Котовском районе Волгоградской области.

Украина 
 Мирошники — село в Шишацком районе Полтавской области.
 Мирошники — село в Валковском районе Харьковской области.